Cronenburgh, Croonenburg enzovoort kan verwijzen naar:

Kronenburg (kasteel), voormalig kasteel in Loenen
Cronenburgh (buitenplaats), buitenplaats in Loenen
Cronenburg (Amsterdam), een straat in Amsterdam Buitenveldert